Sent kan syfta på följande:

 Sent, tidigare myntenhet i Estland, se Estnisk krona

Geografi

Frankrike 

 Sains, Ille-et-Vilaine, departementet Ille-et-Vilaine i regionen Bretagne,

Iran 

 Send (ort i Iran), Gilan,

Schweiz 

 Sent, Graubünden, ort, 

Robotskapade Frankrikeförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar